Чина:

Чина  — однолетние растение семейства бобовых.
Реки
Чина (приток Дубровки) — река в Башкортостане и Оренбургской области. 
Чина (приток Витима) — река бассейна Лены.
Чина — река бассейна Лены, в низовье Калар.
Чина (приток Туру) — река бассейна Енисея.
Чина (приток Юдмана) — река бассейна Охотского моря.